Chiesa della Conversione di San Paolo Apostolo a  Concordia sulla Secchia
 Chiesa della Conversione di San Paolo Apostolo a  Bonzo, frazione di Groscavallo

Pagine correlate 
 Chiesa della Conversione di San Paolo